En Pologne, Maszewo est le nom de :

dans la voïvodie de Lubusz
 Maszewo, gmina du powiat de Krosno Odrzańskie,
 Maszewo, village du powiat de Krosno Odrzańskie,
 Maszewo, village du powiat de Gorzów.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Maszewo, une gmina,
 Maszewo, chef-lieu de cette gmina.

dans la voïvodie de Mazovie
 Maszewo, gmina de la voïvodie de Mazovie.